Fees ist der Familienname folgender Personen:
 Irmgard Fees (* 1952), deutsche Historikerin
 Karl Fees (1901–1992), deutscher Politiker (SPD, dann NSDAP)

Siehe auch:
 Cave aux Fées (Feenhöhle) in Brueil-en-Vexin, Departement Yvelines in der Region Île-de-France in Frankreich
 Grotte aux Fées, Höhle bei Saint-Maurice im Kanton Wallis
 La Côte-aux-Fées, politische Gemeinde im Distrikt Val-de-Travers des Kantons Neuenburg in der Schweiz
 La Roche-aux-Fées (der Fels der Feen) in der Gemeinde Essé, zwischen Vitré und Châteaubriant in der Bretagne gelegen, Dolmen in Frankreich
 Pierre-aux-Fées (Reignier) (deutsch: Feenstein), 12 km südöstlich der Schweizer Stadt Genf im Département Haute-Savoie in Frankreich
 Fes
 Faes